Conjunto nulo pode se referir a:

 Conjunto vazio — teoria dos conjuntos
 Conjunto de medida zero — teoria da medida